In 1949/50 werd het vijfde kampioenschap gespeeld van de Berliner Stadtliga, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Tennis Borussia werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, net als Union Oberschöneweide. Tennis Borussia werd door Kickers Offenbach uitgeschakeld en Union door Hamburger SV.

Na dit seizoen trokken Union 06 Oberschöneweide en VfB Pankow zich terug uit de competitie om naar de Oost-Berlijnse competitie te verhuizen.

Eindstand

Wedstrijd om de tweede plaats
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1946/47
Oberliga Berlin